Ha preso posizione sulle principali scelte economiche del sub-continente indiano, estendendo poi la sua riflessione a tutto lo scenario macroeconomico mondiale.

Pensiero 
Nel gennaio del 2004 Bhagwati ha pubblicato "Elogio alla globalizzazione", Laterza, Roma-Bari, 2005 ("In Defense of Globalization"), un libro in cui sostiene che la globalizzazione possa aiutare i paesi poveri ad innalzare i loro standard di vita. I governi dovrebbero aprire i propri confini al libero scambio di beni e servizi fissando d'altro canto regole per le economie nazionali (es, garanzie per un alto livello di sicurezza sociale, ecc.).

Detesta i tentativi degli USA di usare il WTO (World Trade Organization) per "costringere i paesi più poveri ad accettare le sigarette americane". Egli accusa il WTO di proteggere in misura eccessiva la proprietà intellettuale e i brevetti, tutte misure che svantaggiano i paesi poveri.

Bibliografia 
I seguenti libri sono stati pubblicati da Jagdish Bhagwati:
Jagdish Bhagwati (2004). In Defense of Globalization. Oxford University Press. ISBN 0-19-517025-3.
Jagdish Bhagwati (2002). The Wind of the Hundred Days: How Washington Mismanaged Globalization. MIT Press. ISBN 0-262-52327-2.
James H. Mathis, Jagdish Bhagwati (Foreword) (2002). Regional Trade Agreements in the GATT/WTO: Article XXIV and the Internal Trade Requirement. Norwell/TMC Asser Press. ISBN 90-6704-139-4. 
Jagdish N. Bhagwati (Editor), Robert E. Hudec (Editor) (1996). Fair Trade and Harmonization, Vol. 1: Economic Analysis. MIT Press. ISBN 0-262-02401-2

Onorificenze

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni